Молинос () — испаноязычное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Молинос, Мигель де (1628—1696) — испанский богослов, католический мистик, основатель квиетизма.

Топонимы 
 Молинос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Молинос — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.

Составные названия 
 Кальсада-де-лос-Молинос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Лос-Молинос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Молинос-де-Дуэро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.